La Serra de Maçaners és una serra situada al municipi de Guixers (Guixers), amb una elevació màxima de 1.196,3 metres.

Referències 

Serres de Guixers